Wesley Koolhof e Matwé Middelkoop hanno conquistato la prima edizione del torneo battendo in finale Philipp Oswald e Adil Shamasdin per 5–7, 7–69, [10–6].

Teste di serie 

  Philipp Petzschner /  Alexander Peya (quarti di finale)
  Marin Draganja /  Julian Knowle (primo turno)

  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (campioni)
  Sjarhej Betoŭ /  Michail Elgin (primo turno)

Wildcard

  Tuna Altuna /  Konstantin Kravčuk (quarti di finale)

  Dimităr Kuzmanov /  Aleksandăr Lazov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Garanti Koza Sofia Open 2016
ATP World Tour 2016